Kateřina Frederika Württemberská (24. srpna 1821 – 6. prosince 1898) byla württemberská princezna.

Rodina 
Kateřina se narodila jako nejstarší ze tří dětí Viléma I. Württemberského a jeho třetí manželky a sestřenice Pavlíny Württemberské. Jejími sourozenci byli Karel I. Württemberský a Augusta Württemberská. Z předešlého otcova manželství s Kateřinou Pavlovnou měla také dvě nevlastní sestry: Marii a budoucí nizozemskou královnu Žofii.

Manželství 
20. listopadu 1845 se Kateřina provdala za bratrance Fridricha Württemberského, syna Pavla Württemberského a Šarloty Sasko-Hildburghausenské. Sňatek měl posílit vazby mezi hlavní větví rodu Württemberků a dalším možným následníkem trůnu. Ze svazku se narodil jeden syn, který se stal po smrti bezdětného württemberského krále Karla králem:

 Vilém II. Württemberský (25. 2. 1848 Stuttgart – 2. 10. 1921 Bebenhausen), poslední württemberský král v letech 1891–1918
 I. ⚭ 1877 Marie Waldecko-Pyrmontská (23. 5. 1857 Arolsen – 30. 4. 1882 Ludwigsburg)
 II. ⚭ 1886 Šarlota ze Schaumburg-Lippe (10. 10. 1864 Ratibořice – 16. 7. 1946 Bebenhausen)

Pozdější život 
Fridrich v roce 1870 zemřel. V 80. letech byla Kateřina popisována jako "korpulentní, strohá, stará, ovdověla princezna...měla červenou tvář a oblékala se do fialové a lila". Často bydlela ve vile Seefeld ve Švýcarsku. Zde byla sousedkou svých příbuzných, Teckových, včetně budoucí britské královny Marie z Tecku.Kateřina zemřela 28 let po svém manželovi, 6. prosince 1898, ve Stuttgartu, svém rodném městě.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 24. srpna
Narození v roce 1821
Úmrtí 6. prosince
Úmrtí v roce 1898
Württemberkové
Württemberské princezny
Ženy
Narození ve Stuttgartu
Úmrtí ve Stuttgartu